Aguaviva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguaviva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Aguaviva (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar